O0 ou O00 est un sigle qui peut faire référence à :
 Grossesse extra-utérine (O00), d'après la classification internationale des maladies ;
 ...

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres